Breedstaartparadijswida
 Dominikanerwida
 Fischers wida
 Koningswida
 Langstaartparadijswida
 Sahelparadijswida
 Smalstaartparadijswida
 Togoparadijswida